McClelland é um sobrenome. Algumas Pessoas notáveis com o sobrenome incluem:

 David McClelland, um psicólogo americano
 Diamantina Patsy McClelland, nora de Nicola Scarpa, mãe de Chiquinho Scarpa

 John McClelland, um jogador de futebol norte-irlandês 
 Mark McClelland, o baixista do Little Doses, anteriormente do Snow Patr
 Robert McClelland, um estadista norte-americano
 Rosie McClelland, atriz e cantora britânica

Sobrenomes
Sobrenomes da língua inglesa